Spreitenbach steht für:

 Spreitenbach, Gemeinde im Kanton Aargau, Schweiz
 Ortsteil der Gemeinde Brunnadern SG, Kanton St. Gallen, Schweiz
 Bach in der Gemeinde Lachen SZ, Kanton Schwyz, Schweiz